Bressand ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Christian Bressand († 1699), deutscher Dichter und Opernlibrettist
 Alain Moyne-Bressand (* 1945), französischer Politiker